Crummey ist ein englischer Familienname, Namensträger sind:
 Louise Crummey, verh. Louise McKinney (1868–1931), kanadische Provinzpolitikerin
 Michael Crummey (* 1965), kanadischer Dichter und Schriftsteller
 P. W. Crummey (1891–1960), kanadischer Provinzpolitiker

Siehe auch:
 Crummey-Nunatak